

Persone 
 Charles Nicolas d'Oultremont –  vescovo cattolico tedesco, principe-vescovo di Liegi
 Émilie d'Oultremont – religiosa belga, fondatrice della Società di Maria Riparatrice venerata come beata dalla Chiesa cattolica
 Henriette d'Oultremont – seconda moglie di Guglielmo I dei Paesi Bassi

Altro 
 Casato d’Oultremont –  casato nobiliare belga
 Mausoleo d'Oultremont – mausoleo sepolcrale situato nel comune di Ath, in Belgio

Pagine correlate 
Castello d'Oultremont